André Bloch (1873-1960), compositor francès
 André Bloch (1893-1948), matemàtic francès